Dorcadion kan syfta på:

 Dorcadion (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Dorcadion (växter) – ett släkte av växter